Бандаж — многозначное слово.

 Бандаж в балете — своего рода специализированное нижнее бельё для танцовщиков-мужчин, позволяющее скрыть от зрителей физиологию и одновременно поддерживающее их гениталии, защищая от возможных травм.
 Бандаж в медицине — специальный пояс, например для укрепления брюшного пресса, при грыжах и др.
 Бандаж в технике — скрепа, иногда в виде кольца или пояса, скрепляющая какие-либо детали, части строений и т. п.

См. также 
 Бондаж (эротическое связывание)